Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2016 blev afholdt fra 23. – 26 juni 2016 i Vordingborg, Sjælland. Konkurrencerne for U23 blev afholdt 27. og 28. maj i Haderslev i Jylland.

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, U23

Linjeløb, U23

Damer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Eksterne henvisninger 
 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2016
2016